Дани́лов (Дани́лова) — русская фамилия, образованная от имени Даниил, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 59-е место.

Данилов

А 
 
 
 Данилов, Альберт Петрович (род 1934) — советский хоккеист.
 Данилов, Анатолий Васильевич (в монашестве Антоний; род. 1963) — архимандрит Русской православной церкви.
 Данилов, Анатолий Васильевич (род. 1954) — советский и российский художник.
 
 Данилов, Антон Васильевич (1861—?) — русский генерал-лейтенант.
 Данилов, Аркадий Иванович (1923—2004) — советский старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Данилов, Арсений Иванович (1875—????) — директор Оренбургского шпалопропиточного завода, Герой Труда.

Б

В 
 Данилов, Валентин Владимирович (род. 1946) — российский физик, осуждённый за шпионаж.
 Данилов, Валерий Александрович (род. 1969) — советский и белорусский самбист.

Г 
 Данилов, Георгий Михайлович (1922—2002) — председатель Калужского горисполкома.

Д

Е

И 
 
 
 Израиль (Данилов) (1751—1818) — архимандрит Русской православной церкви.
 Данилов, Илларион Иванович (1690—?) — генерал-майор, действительный статский советник, пензенский воевода.
 Данилов, Иродион Андреевич (1871—1954) — российский военный деятель, участник Первой мировой войны.

К 
 Данилов, Кирша (XVIII век) — предполагаемый составитель первого сборника русских былин, исторических песен и духовных стихов.
 Данилов, Константин Валерьевич (род. 1986) — чемпион мира по пауэрлифтингу.

Л 
 Данилов, Лев Стефанович (1926—1992)— советский кинорежиссёр-документалист, лауреат Ленинской премии

М

Н

О 
 Данилов, Олег Даниилович (1949—2021) — российский сценарист, драматург, актёр.

П

С 
 
 
 Данилов, Софрон Петрович (1923—1993) — якутский писатель.

Ф 
 
 Данилов, Фома Данилович (1846—1875) — воин-мученик, унтер-офицер 2-го Туркестанского стрелкового батальона.

Э 
 Данилов, Эдуард Фёдорович (род. 1933) — советский партийный и государственный деятель.
 Данилов, Эммануил Михайлович (1924—2007) — руководитель УВД Калужской области.

 Даниловс, Эйдис (род. 1976) — латвийский футболист.

Ю 
 Данилов, Юлий Александрович (1936—2003) — математик, физик, переводчик, писатель, популяризатор науки.



Составные фамилии 
 Данилов-Данильян, Виктор Иванович (род. 1938) — российский учёный-экономист.

Вымышленные персонажи 
 Владимир Алексеевич Данилов — главный герой романа Владимира Орлова «Альтист Данилов».
 Иван Александрович Данилов (1900—1965) — литературный персонаж, главный герой детективного цикла Эдуарда Хруцкого «ОББ», полковник милиции.

Топоним 
 Данилов — город в Ярославской области.
 Данилов — древний город Галицко-Волынского княжества (ныне городище в Тернопольской области)
 Данилов — железнодорожная станция Северной железной дороги.
 Данилов — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Данилов Луг — посёлок в Красновишерском районе Пермского края
 
 «Альтист Данилов» — роман Владимира Орлова

Примечания